Silversidig myrsmyg (Myrmotherula luctuosa) är en fågel i familjen myrfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i östra och sydöstra Brasilien. Den betraktas ofta som en underart till M. axillaris.

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Myrfåglar
Fåglar i neotropiska regionen